Антоновський, жіноча форма Антоновська — похідне прізвище від латинського імені Антон. Відомі носії:
 Антоновський Іван Іванович (1893—1958) — український диригент
 Антоновський Ілля Антонович (1989) — російський хокеїст
 Антоновський Михайло Іванович (1759—1816) — російський і український дворянський історик, публіцист, державознавець, перекладач
 Антоновський Олександр Петрович (1863—1939) — російський оперний співак

 Антоновська Анна Арнольдівна — російська радянська письменниця
 Светлана Антоновська — македонська математикиня та громадська діячка

Антоновський — селище, Нижньотагільський міський округ, Свердловська область
 Антоновський — хутір, Шолоховський район, Ростовська область

Див. також 
 Антонівський
 Антонов

Українські прізвища
Польські прізвища
Білоруські прізвища
Російські прізвища